Първите зимни младежки олимпийски игри се провеждат между 13 и 22 януари 2012 в град Инсбрук, Австрия.

Градът е избран за домакин на 12 декември 2008 след вот от 105 члена на международния олимпийски комитет. Инсбрук е първият град домакинствал 3 олимпийски игри, домакинствал преди зимните олимпиади през 1964 и 1976.

Кандидати за домакин 
 Инсбрук
 Куопио

Спортове 
На Игрите се провеждат състезания по биатлон, бобслей, скелетон, кърлинг, хокей на лед, спортни шейни, фигурно пързаляне, шорттрек, бързо пързаляне с кънки, ски алпийски дисциплини, ски бягане, ски свободен стил, северна комбинация, ски скокове и сноуборд.

Класиране по медали

Източници 

 
Спорт в Инсбрук